Zeuxo peut faire référence à :

Dans la mythologie grecque 
 Zeuxo , une des Océanides.

En astronomie 
 (438) Zeuxo, un astéroïde.

En zoologie 
 Zeuxo, un genre de crustacés ;
 , une espèce de papillons découverte en Afrique du Sud.